Le championnat de La Réunion de football 2016-2017 ou championnat de Division 1 Régionale est la  de la compétition.

Changement 
Plusieurs changements ont lieu cette saison. Tout d'abord le championnat se déroule désormais sur deux années à cheval comme pour la Ligue 1<ref>La Réunion s’aligne sur le calendrier métropolitain sur l'info.re', publié le 19 décembre 2015, consulté le 18 avril 2016 </ref>. Autre nouveauté pour cette saison, le championnat repasse à 14 équipes. Enfin l'appellation du championnat change, elle prend la dénomination de D1 Régionale.

 Les clubs de l'édition 2016-2017 

 AJ Petite-Île	
 US Sainte-Marienne
 Jeanne d'Arc
 AS Excelsior (Saint-Joseph)
 AS Capricorne 
 RC Saint-Benoît (Saint-Benoît)
 AS Marsouins (Saint-Leu)
 JS Piton Saint-Leu (Saint-Leu)
 SS Saint-Louisienne
 SDEFA (Saint-Denis)
 Saint-Denis FC
 JS Saint-Pierroise
 Saint-Pauloise FC
 AS Sainte-Suzanne

 Promus 
 Saint-Denis FC
 AS Sainte-Suzanne
 JS Piton Saint-Leu* (repêché)

 Relégués de l'édition précédente 
Aucun

 Compétition 
 Classement 
Le classement est établi sur le barème de points suivant : victoire à 4 points, match nul à 2, défaite à 1.

|width=50%|

|}

 Matchs 

 

 Meilleurs buteurs '''mise à jour : '''''

Articles connexes 
 Coupe de La Réunion de football 2016-2017

Références

Source 
 
 

2016-2017
La Réunion
2016 à La Réunion
2017 à La Réunion